Рудольф фон Эбсгер-Рёдер (9 марта 1912, Лейпциг, Германская империя — 21 июня 1992, Мюнхен, ФРГ) — сотрудник  РСХА, оберштурмбаннфюрер СС, .

Изучал историю и социологию в Лейпцигском университете. В конце 1929 года вступил в «Гитлерюгенд», в марте 1931 года — в НСДАП, затем в СС. С 1933 года — советник по прессе в правлении . В 1935—1937 годах — ассистент Института исследований прессы Лейпцигского университета, защитил диссертацию по экономическому положению немецких журналистов.

Во время Польской кампании в сентябре 1939 года прикомандирован к Айнзатцкоманде 16, сформированной в Бломберге. При создании РСХА 21 октября 1939 года зачислен в его аппарат. В октябре 1939 года направлен в Готенхафен заместителем руководителя местного СД, в середине ноября откомандирован в Лодзь. С марта по июнь 1940 года возглавлял группу 2А в РСХА. В июне-сентябре 1940 года — и. о. инспектора полиции безопасности и СД в Данциге. В 1941 году переведён в 6-е Управление РСХА, сотрудник реферата 6 С/Z (Предприятие Цеппелин). С июля 1942 по февраль 1943 года — командир айнзатцкоманды в Венгрии, затем служил в СД Будапешта. В августе 1944 года вернулся в центральный аппарат РСХА.

После окончания войны скрывался под именем Рихарда Руппа на одной из ферм Шлезвиг-Гольштейна, затем несколько лет прожил в Мюнхене. После этого уехал в Индонезию, служил советником у генерала Сухарто. Одновременно под именем Отто Рёдера работал корреспондентом немецких газет. Скончался в Мюнхене.

Литература 
 Michael Wildt: Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes Hamburger Edition HIS, Hamburg 2002 ISBN 3-930908-75-1, Studienausg. ebd. 2005 ISBN 3930908875
 Lutz Hachmeister: Der Gegnerforscher. Die Karriere des SS-Führers Franz Alfred Six, München 1998: C.H. Beck (S. 109ff. zu Oebsger-Röder), ISBN 3406435076
 Helmut Krausnick & Hans-Heinrich Wilhelm: Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938—1942 DVA Stuttgart 1981 ISBN 3421019878

Офицеры СС
Участники Второй мировой войны